The Fires of Youth – film del 1917 diretto da Émile Chautard 
 Fires of Youth – film del 1918 diretto da Rupert Julian 
 Fires of Youth – film del 1924 prodotto dalla Reputable Pictures